Platycercus venustus és una espècie d'ocell de la família dels psitàcids (Psittacidae) que habita zones boscoses i medi humà del nord d'Austràlia, des del nord-oest d'Austràlia Occidental, cap a l'est, pel nord del Territori del Nord i zona limítrofa de Queensland.

Referències 

Platycercus